Die Irish League 1973/74 war die 73. Spielzeit der höchsten nordirischen Fußballliga. Coleraine FC wurde zum ersten Mal Meister.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Final League Tables 1890-1998 (RSSSF)
 Siegerliste auf eu-football

1973/74
Fußballsaison 1973/74